Andy Schleck – ciclista lussemburghese, fratello di Fränk e di Steve, figlio di Johny.
Charles Asa Schleck – arcivescovo cattolico statunitense.
Fränk Schleck – ciclista lussemburghese, fratello di Andy e di Steve, figlio di Johny.
Johny Schleck – ciclista lussemburghese, padre di Andy, Fränk e Steve.
Steve Schleck – ciclista lussemburghese, fratello di Andy e di Fränk, figlio di Johny.